

Коскудук — село, Алтинсаринський район, Костанайська область
 Коскудук — село, Щербатинський район, Павлодарська область